Могошешть () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Могошешть.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ведя.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Драгомірешть.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Адунацій-Копечень.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стоєнешть.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Сатулунг.
 Могошешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративно підпорядковується місту Скорнічешть.